Николай Загоруйко:
 Загоруйко, Николай Григорьевич (1931—2015) — советский специалист в области машинного обучения, обнаружения эмпирических закономерностей и распознавания образов.
 Загоруйко, Николай Никифорович (1924—2003) — полный кавалер ордена Славы.
 Загоруйко, Николай Николаевич (род. 1962) — советский и украинский футболист; тренер.